Драфт НХЛ 1991 года прошел в городе Буффало 22 июня 1991 года. Всего было выбрано 264 хоккеиста.
Первый номер драфта, Эрик Линдрос, был выбран клубом «Квебек Нордикс». Но он отказался подписывать контракт с клубом и «Нордикс» пришлось обменять Линдроса в «Филадельфию». Взамен был получен шведский нападающий, в будущем звезда «Колорадо Эвеланш», Петер Форсберг. Десять хоккеистов, выбранных на этом драфте, сыграли в НХЛ более 1000 матчей; 14 хоккеистов набрали более 500 очков и двое — более 1000.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1 

 1. «Эдмонтон» получил выбор в первом раунде, выборы в первых раундах драфтов 1989 и 1993 года, нападающих Джимми Карсона и Мартина Желина и денежную компенсацию (15 миллионов долларов) от «Лос-Анджелеса» в обмен на нападающих Уэйна Гретцки и Майка Крушельницки и защитника Марти Максорли 9 августа 1988 года.

Раунд 2

Раунд 3

Известные игроки, выбранные в последующих раундах

Итоги драфта 
Всего на драфте было выбрано 264 хоккеиста из 10 стран. Из 25 советских хоккеистов после распада СССР 22 стали представителями России и по одному от Белоруссии, Латвии и Украины. Из 10 чехословацких хоккеистов после распада ЧССР 8 стали гражданами Чехии и два — Словакии.

Данные приведены согласно nhl.com

Примечания

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1991 на nhl.com
 Драфт НХЛ 1991 на hockeydb.com

Драфты НХЛ